Grupp G i Världsmästerskapet i fotboll 2010 pågick från 15 juni till 25 juni 2010. I gruppen spelade Brasilien, Portugal, Elfenbenskusten och Nordkorea.

Vinnaren av denna grupp, Brasilien, möter tvåan Chile från Grupp H i åttondelsfinal, och tvåan från denna grupp, Portugal, möter vinnaren Spanien från Grupp H i åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Elfenbenskusten mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=CIV-POR
|nr       = 13
|bild     = CIV-POR 2010-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Nelson Mandela Bay Stadium
|spelplats= Port Elizabeth
|publik   = 37034
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Brasilien mot Nordkorea 

{{Resultat med trupp|id=BRA-PRK
|nr       = 14
|bild     = BRA-PRK 2010-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Maicon   Elano 
|mål2     =  Ji Yun-Nam
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 54331
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Maicon
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Brasilien mot Elfenbenskusten 

{{Resultat med trupp|id=BRA-CIV
|nr       = 29
|bild     = BRA-CIV 2010-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Luís Fabiano   Elano 
|mål2     =  Didier Drogba
|arena    = Soccer City
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 84455
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Luís Fabiano
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Portugal mot Nordkorea 

{{Resultat med trupp|id=POR-PRK
|nr       = 30
|bild     = POR-PKR 2010-6-21.svg
|datum    = 21 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0 
|mål1     = Raul Meireles Simão Sabrosa Hugo Almeida Tiago Mendes Liédson Cristiano Ronaldo 
|mål2     = 
|arena    = Green Point Stadium
|spelplats= Kapstaden
|publik   = 63644
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Portugal mot Brasilien 

{{Resultat med trupp|id=POR-BRA
|nr       = 45
|bild     = POR-BRA 2010-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Moses Mabhida Stadium
|spelplats= Durban
|publik   = 62712
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Cristiano Ronaldo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Nordkorea mot Elfenbenskusten 

{{Resultat med trupp|id=PRK-CIV
|nr       = 46
|bild     = PRK-CIV 2010-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2010
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Yaya Touré   Romaric   Salomon Kalou 
|arena    = Mbombela Stadium
|spelplats= Nelspruit
|publik   = 34763
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Didier Drogba
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Referenser 

Grupp G
Sport i Port Elizabeth
Sportevenemang i Johannesburg
Sportevenemang i Kapstaden
Sport i Durban
Johannesburg under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet